TBS (телеканал) — канал американського кабельного телебачення.
 Токійська телерадіомовна система (TBS)
 Покрокова стратегія (Turn-Based Strategy)